Константин Елисеев:
 Елисеев, Константин Петрович (род. 1970) — украинский государственный деятель, дипломат.
 Елисеев, Константин Степанович (1890—1968) — российский и советский художник-сатирик, график, художник театра, кино и цирка.